Стиннес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стиннес, Гуго (1870—1924) — немецкий предприниматель и политик.
 Стиннес, Клэр (1872—1973) — немецкая предпринимательница.